Берштейн, Израиль Фроимович (1926—1991) — румынский и американский математик.
 Берштейн, Лазарь Исаакович (род. 1926) — российский инженер, учёный.
 Берштейн, Леонид Самойлович (1941—2015) — учёный в области математики и информатики, заведующий кафедрой информатики Таганрогского радиотехнического института, доктор технических наук, профессор.
 Берштейн, Семён Абрамович (род. 1929) — советский кардиолог

См. также 
 Бернштейн

Примечания